Manuel Fernández Amado (1950 -), ex-futbolista espanyol
 Manuel Fernández Anidos (1972 -), ex-futbolista espanyol
 Manuel Fernández Caballero (1835 - 1906), compositor espanyol de sarsuela
 Manuel Fernández de Castro (1834 - 1905), religiós i escriptor espanyol
 Manuel Fernández Fernández Pahiño (1923 -), ex-futbolista espanyol
 Manuel Fernández Ginés (1971 -), ciclista espanyol
 Manuel Fernández Iruela (1956 -) atleta especialitzat en curses de fons
 Manuel Fernández Osorio (1946 -), ex-futbolista espanyol
 Manuel Fernández Ramos (1949 -), polític basc
 Manuel Fernández Silvestre (1871 - 1921), militar espanyol
 Manuel Fernández (sindicalista) sindicalista català.
 Manolín Fernández (1914 - 1961), ex-futbolista espanyol